Qt, toolkit de desenvolvimento de softwares com interface gráfica para o KDE
Quicktime é um software multimédia desenvolvido pela Apple Computer
Gurgel QT

Desambiguações de siglas